L'équipe d'Irak de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs irakiens de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération d'Irak de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du monde

Parcours aux Championnats d'Asie des nations

Sélectionneurs successifs

Joueurs marquants

Notes et références

Liens externes 

Irak
Basket-ball en Irak
Équipe d'Irak